Oktyabr’ kan syfta på:

Geografi

Belarus 

 Jalіzava, ort, Mahiljoŭs voblast,

Kazakstan 

 Oktiabrsk (ort i Kazakstan), Aqtöbe, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar